Јаш Дасгупта (10. октобар 1985) индијски је глумац и модел.

Филмографија 

|-
| 2009 || Бандини || Bandini || Сурај Дарамраџ Махијаванши
|-
| 2010 || Нежељене || Na Aana Is Des Laado || Каран Синг ||
|-
| 2012 || Суд || Adaalat || Вирај || 
|-
| 2013-2016 || || Bojhena Se Bojhena || Аранија Синга Рој || 
|-
| 2016 || Гангстер ||Gangster || Гуру Кабир || 
|-
| 2017 || Једин || One || Роноџој Босе ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1985.
Индијски глумци